Розсипненська сільська рада — Донецька область, Шахтарський район
 Розсипненська сільська рада — Луганська область, Троїцький район